Южные известняковые Альпы — система горных массивов, часть Альп на северо-востоке Италии, на южной границе Австрии и северо-западной границе Словении

Вытянуты с запада на восток на юге от Центральных восточных Альп.

Южные Известняковые Альпы
Горы Австрии
Горы Италии
Горы Словении